Этельвольд (; умер в ) — король Восточной Англии (655—664) из династии Вуффингов.

Биография 
Отцом Этельвольда был Эни, а братьями Анна и Этельхер.

В первые годы своего правления, благодаря династическим связям, Этельвольд пользовался поддержкой соседей: кентцев, нортумбрийцев и гирве (жителей болот на границе земель восточных и срединных англов). Как и его предшественники Этельвольд покровительствовал церкви. Причём он оказывал поддержку как ирландским миссионерам, так и сторонникам Римско-католической церкви. Этельвольд был крёстным отцом Свитхельма Эссекского. Позже благодаря династическим бракам Этельвольду удалось укрепить связь с Нортумбрией и заключить союз с Мерсией, чей король Вульфхер принял христианство.

Этельвольд умер в 664 году во время эпидемии чумы.

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 

Вуффинги
Короли Восточной Англии VII века